Francesco Di Roberto (1974) – batterista e conduttore televisivo italiano
 Nunzio Di Roberto (1985) – calciatore italiano

Pagine correlate
Roberto (disambigua)
De Roberto (disambigua)
De Robertis